Каруана () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Каруана, Джордж Джозеф (1882—1951) — прелат Римско-католической церкви, ватиканский дипломат.
 Каруана, Фабиано (род. 1992) — американский шахматист итальянского происхождения, гроссмейстер.